vulkanska aktivnost
plutonizam, znanstvena teorija o Zemlji